Пе́лттари ()- финская фамилия. Известные носители:

 Пелттари, Антти (род. 1965) — финский юрист, и. о. начальника SUPO.
  (род. 1961) — финский музыкант.